Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 17–23 lutego 1980 roku w ramach igrzysk w Lake Placid.

Podczas igrzysk rozegrane zostały dwa konkursy skoków narciarskich. Były to zawody indywidualne na skoczniach w Lake Placid – o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 86 i 114 metrze. W konkursie na obiekcie normalnym najlepszym zawodnikiem był Toni Innauer, a na skoczni dużej mistrzem olimpijskim został Jouko Törmänen. Srebrne medale wywalczyli Manfred Deckert i Hirokazu Yagi na skoczni K-86 oraz Hubert Neuper na K-114, natomiast brązowym medalistą drugiego konkursu został Jari Puikkonen.

Łącznie w zawodach wystartowało 55 skoczków narciarskich z szesnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich, był Steve Collins (15 lat i 341 dni), natomiast najstarszym – Tauno Käyhkö (29 lat i 293 dni).

Po raz trzynasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich. Tytułów mistrzowskich z igrzysk w 1976 roku bronili: Hans-Georg Aschenbach (skocznia normalna) i Karl Schnabl (skocznia duża).

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-86 (17.02.1980)

Konkurs indywidualny na skoczni K-114 (23.02.1980)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980
1980